Hans Ahlmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Ahlmann (Schriftsteller) (Hans Christian Vilhelm Ahlmann; 1881–1952), dänischer Schriftsteller 
 Hans Ahlmann (Ingenieur) (1925–2013), schwedischer Ingenieur und Hochschullehrer für industrielle Verfahrenstechnik
 Hans-Julius Ahlmann (* 1952), deutscher Unternehmer
 Hans Vilhelm Ahlmann (1852–1928), dänisch-schwedischer Architekt
 Hans Wilhelmsson Ahlmann (1889–1974), schwedischer Geograf, Glaziologie und Diplomat